Турците в Белгия (; ; ; ) са етническа група в Белгия.

Численост през годините 

Преброяването през 1970 г. посочва 21 000 турци в страната, а през 1999 г. – 70 700.

Турците, живеещи в Белгия, идват основно от градовете Емирдаг и Сивас. 49,8% от тях живеят във Фламандския регион, 25,2% живеят във Валония, а 25% – в Брюксел.

Има доста турци, живеещи в Схарбек.

Религия 
Всички турци в страната изповядват сунитски ислям.

Известни личности 
 Хадисе

Източници